Бофе може да се односи на:

 Бофе (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн
 Бофе (Сарт), насељено место у Француској, у департману Сарт